Panni sporchi film del 1980 diretto da Giuseppe Bertolucci
 Panni sporchi film del 1999 diretto da Mario Monicelli